Termenul „sultan” se poate referi la:
Sultan, un titlu de monarh islamic

Persoane 
Sultan Ibragimov, boxer rus
Grete Sultan (1906–2005), pianistă americană de origine germană
Mir Malik Sultan Khan (1905–1986), jucător de șah indian
Faris Al-Sultan, atlet german

Vezi și
Volumul de nuvele Sultănica de Barbu Ștefănescu Delavrancea